Bos steht für:

 Bos (lateinisch für „Rind“), wissenschaftlicher Name der Tiergattung Eigentliche Rinder
 Bos (Einheit), niederländisches Stückmaß
 Bos (Adour), Nebenfluss des Adour, Frankreich
 Bos (Nahe), Nebenfluss der Nahe im Saarland

Bos ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham P. Bos (* 1943), niederländischer Philosophiehistoriker und Patristiker
 Alida van den Bos (1902–2003), niederländische Kunstturnerin 
 Arie Bos (1892–1962), niederländischer Karambolagespieler
 Bert Bos (* 1963), niederländischer Informatiker
 Caroline Bos (* 1959), niederländische Kunsthistorikerin und Architektin
 Charles Du Bos (1882–1939), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Cyril Bos (* 1972), französischer Radrennfahrer
 Dirk Bos (1862–1916), niederländischer Lehrer, Privatbankier und Politiker, Mitglied der Zweiten Kammer der Generalstaaten
 Ellen Bos (* 1960), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Else Bos (* 1959), niederländische Managerin
 Ery Bos (1908–2005), deutsch-niederländische Schauspielerin
 Esmee Bos (* 1996), niederländische Schwimmerin 
 Frans Bos (1937–2016), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Gerardus Johannes Bos (1825–1898), niederländischer Zeichner und Buchillustrator
 Gerrit Bos (* 1948), niederländischer Judaist
 Henk Bos (* 1940), niederländischer Mathematikhistoriker
 Jaap Bos (* 1953), niederländischer Fußballspieler
 Jan Bos (* 1975), niederländischer Radrennfahrer und Eisschnellläufer
 Jan Justus Bos (1939–2003), niederländischer Ruderer und Botaniker
 Julien Bos (* 1998), französischer Handballspieler
 Kees van den Bos (* 1965), niederländischer Sozialpsychologe und Hochschullehrer
 Kevin Bos, niederländischer Motorradrennfahrer
 Kimberley Bos (* 1993), niederländische Skeletonpilotin
 Lex Bos (* 1957), niederländischer Hockeyspieler
 Marcelien Bos-de Koning (* 1978), niederländische Seglerin
 Marco Bos (* 1979), niederländischer Radrennfahrer
 Michiel van den Bos (* 1975), niederländischer Musiker und Produzent
 Nel Bos (* 1947), niederländische Schwimmerin

 Pieter Roelof Bos (1847–1902), niederländischer Lehrer
 Ralf Bos (* 1961), deutscher Koch und Delikatessenhändler
 René ten Bos (* 1959), niederländischer Philosoph
 Renée Jones-Bos (* 1952), niederländische Diplomatin
 Saskia Bos (* vor 1970), niederländische Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Stef Bos (* 1961), niederländischer Sänger, Liedermacher und Schauspieler

 Thomas Bos (* 1968), niederländischer Eisschnellläufer
 Wilfried Bos (* 1953), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Willem Hendrik van den Bos (1896–1974), niederländisch-südafrikanischer Astronom
 Willemijn Bos (* 1988), niederländische Hockeyspielerin
 Wouter Bos (* 1963), niederländischer Politiker

BOS steht für:
 Bank für Oberösterreich und Salzburg, ehemalig, heute Oberbank
 Bank Ochrony Środowiska, polnische Geschäftsbank
 Basic oxygen steelmaking, Verfahren der Rohstahlerzeugung, siehe Linz-Donawitz-Verfahren
 Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Einrichtungen zur Gefahrenabwehr
 Berufsoberschule, deutsche Schulform zur Erlangung der Hochschulreife
 Biuro Odbudowy Stolicy, Büro zum Wiederaufbau Warschaus nach dem Zweiten Weltkrieg
 Book of Shadows, Buch der Schatten, religiöser Text der Wicca-Religion
 Borneo Orangutan Survival Foundation, Verein zum Schutz der Orang-Utans
 Borneo Orangutan Survival Deutschland, Verein zum Schutz der Orang-Utans
 Bottom of Stack, siehe Stapelspeicher
 Busverkehr Oder-Spree, DB Busverkehr Oder-Spree, Fürstenwalde/Spree
 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen, Rechtsverordnung
 Logan International Airport Flughafen der Stadt Boston, laut IATA-Code
 OpenSkies, britische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code

bos steht für:
 bosnische Sprache, slawische Sprache, laut ISO-639-2-Code

BO-S steht für:
 Departamento Santa Cruz, Bolivien, laut ISO-3166-2-Code

Siehe auch:
 Boes
 Bös
 Boss

Abkürzung